Городенка:

Названия населённых пунктов

Россия 
 Городенка — деревня в Татарском районе Новосибирской области.

Украина 
 Городенка — город районного значения в Ивано-Франковской области.
 Городенка — село в Коростышевском районе Житомирской области.

Гидрография

Россия 
 Городенка — река в Калужской области России, правый приток Шани;
 Городенка — река в Ленинградской области России, правый приток Оредежа;
 Городенка — река в Ленинградской области России, правый приток Хревицы;
 Городенка — река в Ленинградской области России, левый приток Шарьи;
 Городенка — река в Московской области России, правый приток Северки;
 Городенка — река в Московской области России, левый приток Ламы;
 Городенка — река в Пеновском районе Тверской области и Марёвском районе Новгородской области, правый приток Полы.

См. также 
 Городня (значения)